Yokosuka puede estar haciendo referencia a:

 La ciudad costera japonesa de Yokosuka, en la prefectura de Kanagawa; o
 El arsenal aeronaval de Yokosuka, el primero en Japón, donde se diseñaban y construían numerosos aviones.